Ла Пиједрера има више значења:

 Ла Пиједрера (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Пиједрера (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Пиједрера, Ла Баскула (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Пиједрера, Ла Калера (Сан Франсиско дел Оро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Пиједрера (Окотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Пиједрера (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Пиједрера (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Пиједрера (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Пиједрера, Писта (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Пиједрера (Емпалме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Пиједрера (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику